

Astronomia 
 Chloris – planetoida o numerze katalogowym 410

Biologia 
 Chloris (chlorynka) – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych

Mitologia 
 Chloris – w mitologii greckiej córka króla Orchomenosu, Amfiona, i Persefony
 Chloris – w mitologii greckiej jedna z Pieryd
 Chloris – w mitologii greckiej córka Tejrezjasza
 Chloris – w mitologii greckiej jedna z nimf, bogini kwiatów
 Chloris (Meliboja) – w mitologii greckiej córka Amfiona i Niobe

Zobacz też 

 Chloris chloris (dzwoniec zwyczajny) – gatunek ptaka z rodziny łuszczaków
 Acanthisitta chloris (barglik) – gatunek ptaka z rodziny barglików
 Anthus chloris (świergotek żółty, Hemimacronyx chloris) – gatunek ptaka z rodziny pliszkowatych
 Halcyon chloris (łowiec obrożny, Todirhamphus chloris) – gatunek ptaka z rodziny zimorodkowatych
 Litoria chloris – gatunek płaza z rodziny rzekotkowatych
 Nicator chloris (nikator żółtobrzuchy) – gatunek ptaka z rodziny nikatorów
 USS „Chloris” (ARVE-5) – okręt US Navy
 Zosterops chloris (szlarnik cytrynowy) – ptak z rodziny szlarników